In der Olk ist der Name folgender Straßen in Rheinland-Pfalz:

 In der Olk in Minheim, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Minheim
 In der Olk (Trier)